Ödt oder Oedt ist der Name folgender Orte:

 Oedt (Grefrath), Ortsteil von Grefrath im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Oedt (Gemeinde Behamberg), Ort in der Ortschaft Wanzenöd von Behamberg, Niederösterreich
 Ödt (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oedt (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oedt an der Wild, Katastralgemeinde von Ludweis-Aigen, Niederösterreich
 Oedt (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Oedt (Gemeinde Lichtenau), Ortschaft der Gemeinde Lichtenau im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ödt (Gemeinde Pichl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ödt (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Oedt (Traun), Stadtteil von Traun, Oberösterreich
 Ödt (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Oedt (Gemeinde Feldbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oedt (Gemeinde Ragnitz), Ortschaft von Ragnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Einöde
 Öd
 Oed